Simon Wood Associates Sharks Football Club é um clube de futebol de Turks e Caicos. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol das Turks e Caicos